1. FFC Turbine Potsdam is een Duitse vrouwenvoetbalclub uit Potsdam dat uitkomt in de Bundesliga voor vrouwen. Op 29 augustus 2021 stond 1. FFC Turbine Potsdam op de Europese ranglijst voor vrouwen op de 48e plaats.

Voor de Duitse hereniging, domineerde het team de Oost-Duitse vrouwencompetitie. Tot nu toe is het het enige voormalige Oost-Duitse team dat het landskampioenschap van het herenigd Duitsland won.

Met acht nationale prijzen en twee internationale prijs is het een van de succesvolste clubs uit het Duitse vrouwenvoetbal.

Erelijst 
 Landskampioen DDR 
Winnaar (6x): 1981, 1982, 1983, 1985, 1986, 1989
 Landskampioen 
Winnaar (6x): 2004, 2006, 2009, 2010, 2011, 2012
 Bekerwinnaar 
Winnaar (3x): 2004, 2005, 2006
 DFB-Hallenpokal 
Winnaar (3x); 2004, 2005, 2008
 UEFA Womens's Cup / UEFA Women's Champions League
Winnaar (2x): 2005, 2010

In Europa 

 * = thuiswedstrijd

Referenties 

Turbine Potsdam